GUG steht für:
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, wissenschaftliche Gesellschaft, die sich speziell der Unternehmensgeschichte widmet
 Girls Under Glass, deutsche Rockband
 Grundbuchumstellungsgesetz (Österreich)
 Guari Airport (IATA-Code), Flughafen in Guari Rural, Goilala District, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 Aviateca (ICAO-Code), guatemaltekische Fluggesellschaft

GuG steht für:
 Gemeinschaft und Gesellschaft, Buch des Soziologen Ferdinand Tönnies
 Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung

gUG steht für:
 gemeinnützige Unternehmergesellschaft, siehe Non-Profit-Organisation und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

gug steht für:
 Paraguayisches Guaraní (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Guaraní (Sprache), einer der verbreiteten Sprachen in Paraguay, Argentinien, Bolivien, Brasilien

Siehe auch:
 Gugh
 Gugg

Abkürzung